El Clásico de Zúrich es la rivalidad de fútbol que existe entre el FC Zürich (fundado en 1896) y el Grasshopper Club Zürich (fundado en 1886), ambos equipos de la ciudad de Zürich.

Historia 
El Grasshopper Club Zürich nació primero que el FC Zürich, y es el equipo que representa a la clase alta de la ciudad, mientras que el FC Zürich es el equipo que representa a la clase trabajadora de la ciudad y es considerado un partido de alto riesgo por parte de la Asociación de Fútbol de Suiza.

Es el único derby de Suiza que involucra a equipos de la misma ciudad.

Últimos Enfrentamientos 

Suiza
Deporte en Zúrich
FC Zürich
Clásico
Grasshopper Club Zürich